Molekulska formula -{C12H12}- se može odnositi na:

 2,6-Dimetilnaftalen
 Triciklobutabenzen